Alexander Puschkin in der Name folgender Personen:
* Alexander Puschkin (Stenograf) (1822–1878), deutscher Stenograf
 Alexander Iwanowitsch Puschkin (1907–1970), sowjetischer Ballettmeister 
 Alexander Sergejewitsch Puschkin (1799–1837), russischer Dichter

Alexander Puschkin ist der Name von
 Alexander Puschkin (Bulgakow), einem Theaterstück Michail Bulgakow
 Alexander Puschkin (Schiff), ein russisches Flusskreuzfahrtschiff